Benolpe bezeichnet:

 Benolpe (Drolshagen), einen Stadtteil der Stadt Drolshagen in Nordrhein-Westfalen
 Benolpe (Kirchhundem), einen Ortsteil der Gemeinde Kirchhundem in Nordrhein-Westfalen